Jachs ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jachs (1966–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johanna Jachs (* 1991), österreichische Juristin und Politikerin (ÖVP)
 Maria Christine Jachs (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Jaks
 Jax